Kopietz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerit Kopietz (* 1963), deutsche Autorin
 Harry Kopietz (* 1948), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Herbert Kopietz (1916–1997), deutscher Journalist
 Johannes Athanasius Kopietz (* 1843), schlesischer Pädagoge, Historiker und Heimatforscher

Siehe auch:
 Kopiec
 Kopetz
 Kopitz